Keroro peut désigner :

 Sergent Keroro (ou Keroro-Gunsō), manga japonais ;
 Keroro, mission Titar (ou Keroro-Gunsō), série d'animation japonaise tirée du manga éponyme.